Příjmení Elstner (Elstnerová) má více nositelů:

 Eva Elstnerová (1904–?) – česká motoristická cestovatelka, manželka F. A. Elstnera
Frank Elstner (* 1942) – německý televizní hlasatel
 František Alexander Elstner (1902–1974) – český motoristický cestovatel, skaut, novinář a spisovatel
 Gustav Elstner (1892–?) – československý politik a poslanec
 Josef Elstner – pražský knižní nakladatel

podobné
 Elser
 Elsner
 Estner

Německá příjmení
Česká příjmení